Madoz ist der Familienname folgender Personen:

 Chema Madoz (* 1958), spanischer Fotograf
 Pascual Madoz (1806–1870), spanischer Politiker

Madoz bezeichnet außerdem:

 Madoz (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller